William Mark Whitten, een Amerikaans botanicus
 Whitten (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa